Па́ншин — русская фамилия. Известные носители:

 Паншин, Александр Никитич (1863—1904) — российский конькобежец и фигурист.
 Паншин, Алексей (1940—2022) — американский писатель-фантаст и критик.
 Паншин, Анатолий Иванович (1920—1978) — полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 Паншин городок